Радонић може бити:
 

или:
 Радонић (Дрниш), насеље у граду Дрнишу, Хрватска
 Радонић (Шибеник), насеље у граду Шибенику, Хрватска

Види још 
 Радоњић